Yannick Blaser, né le  à Langnau im Emmental en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || SC Langenthal || LNB
|| 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || SC Langenthal || LNB
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || HC Bâle || LNB
|| 28 || 3 || 6 || 9 || 46 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || EV Zoug || LNA
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || EV Zoug || LNA
|| 47 || 1 || 1 || 2 || 14 || 13 || 0 || 0 || 0 || 16 
|-
| 2010-2011 || EV Zoug || LNA
|| 33 || 2 || 2 || 4 || 28 || 10 || 0 || 1 || 1 || 10  
|-
| 2011-2012 || EV Zoug || LNA
|| 50 || 0 || 7 || 7 || 65 || 9 || 0 || 1 || 1 || 16 
|-
| 2012-2013 || EV Zoug || LNA
|| 29 || 3 || 0 || 3 || 67 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2013-2014 || EV Zoug || LNA ||26 || 0 || 5 || 5 || 42 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2014-2015 || EV Zoug || LNA|| 32 || 0 || 1 || 1 || 16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || EV Zoug || LNA|| 34 || 1 || 1 || 2 || 49 || 4 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2016-2017 || SC Langnau Tigers || LNA || -|| -|| -|| -|| - || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || SC Langnau Tigers || LNA || 41 ||4 ||8 ||12 || 24  ||6 ||1 ||4 ||5 ||0 
|-
| 2018-2019 || SC Langnau Tigers || LNA || 19 || 1 || 3 || 4 || 46 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || SC Langnau Tigers || LNA || 36 || 2 || 10 || 12 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| SC Langnau Tigers || LNA || 37 || 3 || 9 || 12 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| SC Langnau Tigers || LNA ||  ||

Internationales

Notes et références 

Naissance en avril 1989
Naissance à Langnau im Emmental
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Bâle
Joueur du EV Zoug
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers